Mastersiella är ett släkte av gräsväxter. Mastersiella ingår i familjen Restionaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräsordningen
Mastersiella